Левада:
 Береговой лиственный лес, роща из ольхи, вербы, тополя, вяза на поймах рек, заливаемые в половодье.
 Участок земли близ дома с сенокосным лугом, лесными или садовыми деревьями.
 Огороженный загон с травяным покрытием для выгула лошадей.

Фамилия 
Известные носители:
 Левада, Александр Степанович (1909—1995) — украинский писатель и поэт, драматург, сценарист.
 Левада, Уильям (1936—2019) — американский куриальный кардинал.
 Левада, Юрий Александрович (1930—2006) — советский и российский социолог, политолог, приёмный сын А. С. Левады.

Топоним 
 Левада — посёлок в Тальновском районе Черкасской области (Украина).
 Левада — один из микрорайонов города Полтава (Украина).
 Левада — название одного из железнодорожных вокзалов Харькова (Харьков-Левада).

Другие значения 
 Левада — элемент высшей школы верховой езды.
 Левада — оросительный канал на Мадейре.

См. также 
 Левада-Центр
 Левады
 Леванда
 Левадия

Примечания